Хопф — (нем. Hopf) — фамилия.

Известные носители:

 Хопф, Герман (1871 — после 1928) — немецкий виолончелист.
 Хопф, Карл (1832—1873) — немецкий историк; профессор Грайфсвальдского университета.
 Хопф, Хайнц (1894—1971) — немецкий математик, президент Международного математического союза (1955—1958).
 Хопф, Хайнц (1934—2001) — шведский актёр.
 Хопф, Эберхард (1902—1983) — австрийский математик и астроном.